Austria:
 Weiz – powiat w kraju związkowym Styria
 Weiz – miasto w kraju związkowym Styria, w powiecie Weiz

Osoby:
 Angelika Weiz – niemiecka śpiewaczka
 Herbert Weiz – niemiecki polityk
 Waldemar Weiz – niemiecki muzyk

Zobacz też:
 SC Weiz
 VBC Weiz
 Weitz